Гран-при Турции 2010 года (официально VI Turkish Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 30 мая 2010 года на автодроме Истанбул Парк, Стамбул, Турция. Это была седьмая гонка сезона  Формулы-1. Гонку выиграл Льюис Хэмилтон.

Квалификация

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 
 «Гран При Турции 2010. Дубль команды McLaren», f-1sports.com.ua

Примечания 

Гран-при Турции